South Green Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Green Historic District (Connecticut), NRHP-ID 02001453
 South Green Historic District (Massachusetts), NRHP-ID 80000471